

Toponymie 
 Noordwolde, village néerlandais de la commune de Weststellingwerf, Frise
 Noordwolde, village néerlandais de la commune de Het Hogeland, Groningue

Homonymie de toponyme